Lilpop- nazwisko rodziny szlacheckiej
 Lilpop, Rau i Loewenstein – Polska przedwojenna firma 
 Lilpop- Polski tramwaj produkcji Lilpop, Rau i Loewenstein
 Lilpop- nazwa lizaka w jęz. angielskim